Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Lori McNeil che hanno battuto in finale Anne Hobbs e Elizabeth Smylie 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Zina Garrison /  Helena Suková (primo turno)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (Campionesse)

 Anne Hobbs /  Elizabeth Smylie (finale)
 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1987